Iziaslav I, född 1024, stupad i strid 3 oktober 1078, var storfurste av Kiev tre gånger: 1054–1068, 1069–1073 och 1076–1078. Han var son till Jaroslav I (död 1054) och Ingegerd Olofsdotter av Sverige (död 1050).

Referenser

Externa länkar 
 Iziaslav Yaroslavych i Internet Encyclopedia of Ukraine 

Personer i Ryssland under 1000-talet
Personer i Ukraina under 1000-talet
Kievrikets regenter
Födda 1024
Avlidna 1078
Män